Копейщики — многозначный термин:
 Копейщики — воины, основным оружием которых являлось копьё:
 Копейщики
 Лансьеры
 Пикинёры
 Аргираспиды
 Велиты
 Гипасписты
 Гоплиты
 Пельтасты
 Уланы
 Копейщики () — православная ультраправая группировка в Румынии в 1920-40-х годах, военизированное крыло Христианской национальной партии Октавиана Гоги. В 1935-1937 гг. совершили больше терактов, чем другая схожая группировка — «Железная гвардия». Эти группировки враждовали, их бойцы убивали друг друга. Попытки Альфреда Розенберга их примирить ни к чему не привели. Сошли с политической сцены в период диктатуры Йона Антонеску.

Примечания 

Копейщики
Военное строительство
Фашистские партии
Фашизм в Румынии
Националистические партии Румынии
Королевство Румыния
Боевые организации политических партий
Христианский терроризм
Православие